MWJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Matthews Ridge (Guyana)
 mwj – codice ISO 639-3 della lingua maligo